Dynamite est le troisième et dernier album collaboratif entre les labelmates  The Supremes et The Four Tops, sorti sous le label Motown en 1971. Il a été aussi infructueux sur le plan commercial que  (1970) et  (1971), culminant aux centaines de places inférieures du Billboard Top 200, mais contenant autant de bons duos que ces deux disques. L'album s'est bien mieux comporté dans les charts Billboard R&B, avec un pic à 21. 

Il comprend plusieurs reprises de tubes précédents et quelques originaux de Motown. Il s'ouvre sur«  It's Impossible », qui avait été un succès en espagnol sous le nom de « Somos novios », pour son compositeur Armando Manzanero, puis repris avec succès par Perry Como et le groupe R&B «  ». Deux des morceaux, «  » et «  », avaient également été des succès pour leurs compositeurs, respectivement  et Stephen Stills, tandis que le groupe Bread atteignait le sommet du palmarès Easy Listening avec , et Aretha Franklin et  ont eu des succès modérés avec la composition de Franklin  « Don't Let Me Lose This Dream ». Parmi les morceaux de Motown, les producteurs d'album ont choisi deux tubes légers de Marvin Gaye et Tammi Terrell, « If I Could Build My Whole World Around You » et « Good Lovin 'Ain't Easy to Come By »; « Do You Love Me Just a Little, Honey », une chanson co-écrite par Gladys Knight, ,  et Vernon Bullock; plus deux compositions de Mel Larson et Jerry Marcellino: « Melodie », qui avait été enregistré la même année par Bobby Darin, et « The Bigger You Love (The Harder You Fall) ». 

Aucun single n'a été reprise aux États-Unis, mais l'une des compositions originales préférées, "Melodie" (avec "Good Lovin 'Ain't Easy to Come By" en revanche), est sortie en Nouvelle-Zélande. Un an plus tard, les Four Tops se sont séparés de Motown pour signer avec ABC Records (aujourd'hui, les catalogues d'ABC et de Motown appartiennent à Universal Music Group).

Liste des pistes 

 "It's Impossible" (Armando Manzanero, Sid Wayne)
 Produit par Frank Wilson et Bobby Taylor
 "The Bigger You Love (The Harder You Fall)" (Jerry Marcellino, Mel Larson)
 Produit par Frank Wilson et Bobby Taylor
 "Hello Stranger" (Barbara Lewis)
 Produit par Frank Wilson et Bobby Taylor
 "Love the One You're With" (Stephen Stills)
 Produit par Frank Wilson et Bobby Taylor
 "Good Lovin' Ain't Easy to Come By" (Nickolas Ashford, Valerie Simpson)
 Produit par Bobby Taylor

Face deux 

 "Melodie" (Deke Richards, Jerry Marcellino, Mel Larson)
 Produit par Frank Wilson et Bobby Taylor
 "If" (David Gates)
 Produit par Bobby Taylor
 "If I Could Build My Whole World Around You" (Harvey Fuqua, Johnny Bristol, Vernon Bullock)
 Produit par Johnny Bristol
 "Don't Let Me Lose This Dream" (Aretha Franklin, Ted White)
 Produit par Joe Hinton
 "Do You Love Me Just a Little, Honey" (Gladys Knight, Harvey Fuqua, Johnny Bristol, Vernon Bullock)
 Produit par Johnny Bristol

Personnel 

 The Supremes ( Jean Terrell, Mary Wilson, Cindy Birdsong ), The Four Tops ( Levi Stubbs, Duke Fakir, Obie Benson, Lawrence Payton ) - chant 
 David Van DePitte, Gene Page, HB Barnum, Robert White - arrangeurs 
 The Funk Brothers - instrumentation 
 Curtis McNair - direction artistique 
 Warren Linn - illustration 
 Tom Schlesinger - graphiques

Charts

Références 

Album publié par Motown
Album commun
Album des Supremes
Album de reprises
Album musical sorti en 1971